Leandro Benítez, (Nascido em 5 de abril de 1981 em Ensenada) É um jogador profissional de futebol. Ele geralmente joga como um Meio no lado esquerdo do campo.

Um nativo de Ensenada, Benítez cresceu no sistema de jovens do Estudiantes de La Plata, e em 2001 foi transferido para Quilmes Atlético Club onde jogou dois anos e, em seguida, para Olimpo de Bahía Blanca onde permaneceu mais dois anos. A transferência para o lado espanhol Elche não deu certo devido a problemas no joelho esquerdo.

Benitez atua pelo Estudiantes desde 2005, Benítez foi parte da daquele time do Estudiantes campeão do Torneo Apertura 2006. Em 2008, ele experimentou terminando como vice-campeões em Copa Sul-americana 2008.

"El Chino" foi, então, um contribuidor chave para iniciantes e na equipe que venceu o Copa Libertadores 2009. Jogou em 14 jogos e marcou 1 gol (contra Nacional na semifinal), durante o torneio.

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas do Club Olimpo
Futebolistas do Club Atlético Boca Unidos
Treinadores de futebol da Argentina
Treinadores do Club Estudiantes de La Plata